Nacereddine Khoualed, né le  à Biskra (Algérie), est un footballeur international algérien qui évolue au poste d’arrière droit.

Il compte 4 sélections en équipe nationale entre 2013 et 2019.

Biographie 
Il joue à l'USM Alger, en première division algérienne, depuis 2006, après être passé par l'US Biskra, en D2 puis en D1.

Il est sélectionné en équipe d'Algérie des moins de 20 ans et des moins de 23 ans, puis en équipe d'Algérie A'. Il est sélectionné en équipe nationale à l'occasion du Championnat d'Afrique des nations 2011, dont l'Algérie est demi-finaliste, mais reste sur le banc toute la compétition.

Il dispute son premier match officiel avec l'équipe d'Algérie le  face à la Guinée, en amical, il a été titularisé au poste d'arrière droit.

Statistiques

Matchs internationaux 
Durant sa carrière, Nacereddine Khoualed prend part à trois rencontres internationales avec l'Équipe d'Algérie de football. Elles ont toutes lieu en 2013.

Palmarès 
 USM Alger
 Champion d'Algérie en 2014 et 2016.
 Vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2013.
 Vainqueur de la Supercoupe d'Algérie en 2013 et 2016.
 Vainqueur de la Coupe de l'UAFA en 2013.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1986
Naissance à Biskra
Footballeur international algérien
Joueur de l'US Biskra
Joueur de l'USM Alger
Joueur de l'Ohod Club